Римско-македонските битки са следните:
 Битка при Аполония 214 г. пр. Хр. (Аполония Илирийска, в Епир)
 Битка при Алесио 212 г. пр. Хр. (Lissus, днес Лежа, в Албания)
 Битка при Елида 209 г. пр. Хр. (Elis, Ilia на Пелопонес, в Гърция)
 Битка при Антипатрея 200 г. пр. Хр. (Антипатрея, Берат, в Албания)
 Битка при Халкис 199 г. пр. Хр. (Халкида, Евбея, в Гърция)
 Битка при Атина (199 г. пр. Хр.) 199 г. пр. Хр. (Атина, в Гърция)
 Битка при Отоболос 199 г. пр. Хр. (до Охридско езеро и Преспанското езеро в Македония)
 Битка при Линкос 199 г. пр. Хр. (Lynkos, Bruannion, Кирли дервент, река Еригон, в Македония)
 Битка при Ореос 199 г. пр. Хр. (Oreos, Евбея, в Гърция)
 Битка при Аоос 198 г. пр. Хр. (р. Аоос, в Албания)
 Битка при Еретрея 198 p.n.e. (Eretria, Евбея, в Гърция)
 Битка при Коринт (198 г. пр. Хр.) 198 г. пр. Хр. (Коринт, в Гърция)
 Битка при Елатея 198 г. пр. Хр. (Elateja, Фокида- Делфи, в Гърция)
 Битка при Киноскефала 197 г. пр. Хр. (в Тесалия)
 Битка при Коринт (197 г. пр. Хр.) 197 г. пр. Хр. (Коринт, в Гърция)
 Битка при Левкада 197 г. пр. Хр. (Левкада, Акарнания-Етолия, в Гърция)
 Битка при Кария 197 г. пр. Хр. (Кария, в Гърция)
 Битка при Калиник 171 г. пр. Хр. (хълм Калиник до Лариса, в Гърция)
 Битка при Пидна 168 г. пр. Хр. (Пидна, в Гърция)
 Битка при Пидна (148 г. пр. Хр.) 148 г. пр. Хр. (Пидна през Четвъртата македонска война, в Гърция)

Македония
Рим